Agrippa Silvio è, secondo la mitologia romana, il decimo dei leggendari re albani, figlio di Tiberino Silvio e padre di Romolo Silvio.

Secondo la stessa mitologia egli avrebbe governato sul Regno di Alba Longa per quarantuno anni dal 916 a.C. all'875 a.C..

Albero genealogico

Note

Voci correlate 
 Re latini

Re latini